Курсо-глиссадная система
 ILS — новый израильский шекель
 ILS — International Launch Services Inc.
 ILS — Integrated library system
 ILS — Instrument landing system